Главный национальный университет Сан-Маркос (, UNMSM) — государственный университет в городе Лима, Перу, старейший во всей Америке. Основан 12 мая 1551 года декретом испанского короля Карлоса I на базе монастырской школы Доминиканского ордена, носившей имя св. Марка (откуда и название).

Столичный университет Лимы считается самым престижным и уважаемым высшим учебным заведением в Перу и является ведущим научно-исследовательским центром страны. В университете учились многие влиятельные перуанские и латиноамериканские мыслители, учёные, политики и писатели. Исторически университет также получил известность как центр студенческой активности.

В университете функционируют 20 факультетов и 58 кафедр, осуществляющих подготовку студентов и аспирантов. Большинство факультетов и исследовательских институтов расположены в «Университетском городке» на западной окраине Лимы. В университете учатся около 40 тыс. студентов и 4 тыс. аспирантов.

При университете действуют ряд государственных учреждений (таких, как «Культурный центр Сан-Маркос» и «Музей естественной истории»), а также (с 1924 года) футбольный клуб «Университарио».

Выпускники и преподаватели 
 Аргедас, Хосе Мария
 Ариас, Мануэль Иригоэн
 Басадре, Хорхе
 Валькарсель, Густаво
 Веласко, Хуан де
 Гарсиа Перес, Алан
 Айя де ла Торре, Виктор Рауль
 Аларко, Лино
 Льона, Нума Помпильо
 Тореро, Альфредо Аугусто
 Унануе, Ипполито
 Вальделомар, Абраам
 Вальехо, Сесар
 Варгас Льоса, Марио ( Нобелевская премия по литературе 2010)
 Рибейро Эстада, Хуан Антонио
 Сильва Руэте, Хавьер
 Сиснерос, Антонио
 Тельо, Хулио Сесар
 Юшимито, Карлос

Примечания

Ссылки 

 Сайт Университета Сан-Маркоса
 Сайт медицинского факультета

1550-е годы в Перу
Сан-Маркос